Шейн Гнідий (,  8 листопада 1975, Нипава) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року в ЗХЛ.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 173-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Оттава Сенаторс», «Нашвілл Предаторс», «Атланта Трешерс», «Анагайм Дакс», «Бостон Брюїнс» та «Міннесота Вайлд».

Загалом провів 590 матчів у НХЛ, включаючи 40 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 2011.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Українці Канади